Bangkalan (regentschap), regentschap op het Indonesische eiland Madoera
Bangkalan (stad), stad en onderdistrict op het Indonesische eiland Madoera
Bangkalan (mijnenlegger uit 1942), een Nederlandse hulpmijnenlegger